Mångtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mångtjärnen, Dalarna, sjö i Mora kommun, 
Mångtjärnarna (Ljusdals socken, Hälsingland, 687040-151481), sjö i Ljusdals kommun, 
Mångtjärnarna (Ljusdals socken, Hälsingland, 687058-151401), sjö i Ljusdals kommun, 
Mångtjärnarna (Voxna socken, Hälsingland, 679724-149020), sjö i Ovanåkers kommun, 
Mångtjärnarna (Voxna socken, Hälsingland, 679734-148976), sjö i Ovanåkers kommun, 
Nedre Mångtjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Mellan-Mångtjärnen, sjö i Ljusdals kommun,  (4,3 ha)
Övre Mångtjärnen, sjö i Ljusdals kommun,  (9,02 ha)
Mångtjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Mångtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (6,16 ha)
Mångtjärnarna, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (6,36 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn